Sinjano ima više značenja:
 Sinjano (Masa-Karara)
 Sinjano (Ređo Emilija)